Atco bzw. ATCO steht für:

 Air Traffic Control Officer, siehe Fluglotse
 ATCO Group, kanadischer Mischkonzern
 Atco Records, siehe Atlantic Records #Atco Sub-Label

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Atco (Georgia), im Bartow County
 Atco (New Jersey), im Camden County
 Atco (Pennsylvania), im Wayne County
 Atco (Texas), im McLennan County

Abkürzung